

Patronyme 
Thierry Thulliez , jockey français.
Louise Thuliez, résistante française.
Henri Thulliez, avocat français.